

Geografia 
 McNab – comune nella contea di Hempstead, Arkansas, Stati Uniti d'America

Persone 
 Andy McNab – scrittore e militare britannico ex-sergente dello Special Air Service
 Jim McNab – calciatore scozzese
 Mercedes McNab – attrice canadese

Altro 
 Buzz McNab – personaggio della serie Psych